Juan Correa puede referirse:

 a Juan Correa de Vivar, pintor español del siglo XVI;
 a Juan Correa, pintor novohispano;
 a Juan Correa Morales, militar argentino del siglo XIX.